Seda může znamenat:

 Seda, město v Lotyšsku
 Seda, město v Litvě